Bourbonnais peut désigner :

Toponyme 
 Bourbonnais, duché du centre de la France (voir aussi Allier) (origine : la ville de Bourbon-l'Archambault. Consulter également le Portail de l'Allier et du Bourbonnais.)
 Bourbonnais, ancien pays de Bourgogne, attenant au Bourbonnais (origine : la ville de Bourbon-Lancy)
 Bourbonnais, ville américaine dans l'Illinois.
 Bourbonais, une ville fantôme, du comté de Bureau en Illinois.
 Bourbonnais (Bourbonnaise) ; habitant(e) de la station thermale Bourbonne-les-Bains, située en Haute-Marne (Champagne- Ardenne) et célèbre pour ses eaux curatives (contre les rhumatismes, l'arthrose, les séquelles de fractures, etc.)

Patronyme 

 Alain Bourbonnais, architecte et plasticien français, créateur de La Fabuloserie.
 Augustin Bourbonnais, médecin et homme politique fédéral du Québec.
 Avila-Gonzague Bourbonnais, homme politique canadien.
 Claude Bourbonnais, pilote et instructeur automobile québécois.
 Claudine Bourbonnais, présentatrice de télévision québécoise.
 Jean Bourbonnais, réalisateur québécois.
 Marcel Bourbonnais, contremaître, dessinateur, ingénieur, technicien et homme politique fédéral du Québec.

Animaux 
 Bourbonnais, race ancienne de cheval de trait.
 Bourbonnaise, race de poule.
 Âne bourbonnais
 Braque du Bourbonnais
 Oie du Bourbonnais, race d'oie.

Autres 
 Bourbonnais, nom des habitants du duché de Bourbon et du département de l'Allier
 Bourbonnais, nom des habitants de La Réunion à l'époque où elle s'appelait île Bourbon
 Bourbonnais, terme ambigu désignant deux dialectes : le bourbonnais d'oïl, dialecte parlé dans l'Allier et le sud-est du Cher, et l'arverno-bourbonnais (auvergnat), dialecte parlé dans le sud de l'Allier.
 Bourbonnais, parler créole de l'île de La Réunion, anciennement Île Bourbon
 Bourbonnais, régiment d'infanterie français de l'Ancien régime
 Bourbonnais, type de locomotive à vapeur.
 Le Bourbonnais, ligne ferroviaire entre Paris (Moret sur Loing) et Clermont-Ferrand par la compagnie du PLM, à l'instar de la Tarentaise, Maurienne, Bresse…

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme